4-й выпуск  Тура Йоркшира — шоссейной многодневной велогонки по дорогам британского графства Йоркшир. Гонка прошла с 3 по 6 мая 2018 года в рамках Европейского тура UCI 2018. Победу одержал бельгийский велогонщик Грег Ван Авермат из .

Участники 
Участниками гонки стали 20 команд: 6 команд категории UCI WorldTeam, 7 проконтинентальных и 6 континентальных команд, а также сборная Великобритании. Всего на старт соревнования вышли 140 гонщиков. До финиша доехали 98 спортсменов.

Маршрут 
В сентябре 2017 года гонка была увеличена на один этап, чтобы обеспечить большую креативность в планировании маршрута. Кроме того, исполнительный директор British Cycling Джули Харрингтон заявила:

[Это] даст ещё большему количеству людей возможность увидеть наш великий спорт на близком расстоянии.

В декабре 2017 года были объявлены места старта и финиша этапов, которыми стали Беверли, Донкастер, Барнсли, Илкли, Ричмонд, Скарборо, Галифакс и Лидс. Общая протяжённость дистанции составила 705 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Йоркшира 2018 на FirstCycling
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Великобритании в 2018 году
Май 2018 года